Blütezeit steht für:

 Zeitraum eines Jahres, in dem eine Pflanzenart blüht, siehe Phänologie
 Zeitraum zwischen Aufblühen und Verwelken einer Blüte, siehe Blüte #Anthese
 Hochphase kultureller oder wirtschaftlicher Entwicklung, siehe Goldenes Zeitalter

 Erweiterung eines Kartenspiels (2010), siehe Dominion (Spiel) #Blütezeit

Siehe auch:
 Blütezeit des Islam